Polaris steht für:

 astronomischer Name des Polarsterns
 Polaris (Laser), Forschungs-Hochleistungslaser der Universität Jena und des Helmholtz-Institut Jena
 Polaris (Schiff, 1864), Forschungsschiff des Polarforschers Charles Francis Hall
 Polaris (Schiff, 2016), finnischer Eisbrecher
 Polaris, Name eines niederländischen Lotsenstationsschiffs der P-Klasse (2012)
 Polaris (Seekabel), Seekabel zwischen Bermuda und Kanada
 Polaris (Uhr), eine Armbandweckuhr für Taucher von Jaeger-LeCoultre
 Polaris (US-amerikanische Band), Indie-Band aus Connecticut
 Polaris (australische Band), Metalcore-Band aus Sydney
 Polaris (Wrestler), ehemaliger Ringname des Wrestlers Drake Wuertz
 Polaris. Ein Science-Fiction-Almanach, eine von Franz Rottensteiner herausgegebene SF-Reihe 
 Polaris Industries, US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 UGM-27 Polaris, Mittelstreckenrakete der USA und Großbritanniens
 Intel Polaris, Codename des 80-Kern-Prozessors von Intel
 Codename der AMD-Radeon-400-Serie von AMDs Desktop-Grafikchips
 eine Portierung von OpenSolaris auf die PowerPC-Architektur, siehe OpenSolaris #Polaris (PowerPC)
 Polaris Office, ein Office-Paket für mobile Endgeräte
 Polaris-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Polaris Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Polaris (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft
 Polaris (Hopfensorte), Hopfensorte mit Minzgeschmack
 Polaris (Militärmanöver), französisches Militärmanöver (2021)
 Polaris-Programm, SpaceX-Raumfahrtprogramm des Milliardärs Jared Isaacman

Siehe auch:
 National Geographic Polaris
 Polaris-Projekt Japan